Antroponímia: Vall-llobera (cognom)
 Toponímia:
 Vall-llobera (Tona), paratge de Tona (Osona)

Vegeu també 
 Vall-llobrega